Austernfischer kann bedeuten:

die Vogelart Haematopus ostralegus, siehe Austernfischer
irgendeine andere Art der Vogelgattung Haematopus, siehe Austernfischer (Gattung)
eine Berufsbezeichnung, siehe Austernzucht
ein Fischereischiff, siehe Austernfischer (Schiffstyp)